Puppy (hond), een jonge hond
Personal User Profile; zie Profiel (informatica)
PARC Universal Packet (PUP of Pup), een van de eerste internetworkprotocolsuites
Pup (automerk), een automerk
Sopwith Pup, een gevechtsvliegtuig uit 1916
Beagle Pup, een licht vliegtuig voor passagiersvervoer of luchtacrobatiek uit 1968
Achtersteven (sterrenbeeld), een zuidelijk sterrenbeeld met IAU-afkorting Pup
Pup (band), een Canadese punkband
Platform Utrechtse Protestanten

Zie ook
 Alle pagina's, beginnend met Pup
 Alle pagina's, beginnend met PUP